Diana Davies (ur. 1936) – brytyjska aktorka
 Diana Davies (ur. 1961) – brytyjska lekkoatletka
 Diana Davies (ur. 1983) – amerykańska fotograf